(en français Prince des ténèbres) peut désigner :

Musique

Chanson 

 Prince of Darkness, morceau de l'album Risk de Megadeth sorti en 1999.

Album 

 , album d'Ozzy Osbourne sorti le  ;
 , album d'Alice Cooper sorti en 1989 ;
 , album de Big Daddy Kane sorti le .

Cinéma 

 , titre original de Prince des ténèbres, film d'horreur réalisé par John Carpenter en 1987.